Hornbæk Sogn henviser til flere artikler:
 Hornbæk Sogn (Helsingør Kommune) – et sogn i Helsingør Kommune og i Helsingør Domprovsti
 Hornbæk Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers-Hadsten Provsti